Триэтилсурьма — элементоорганическое соединение, алкилпроизводное сурьмы с формулой Sb(CH), бесцветная жидкость, плохо растворяется в воде, окисляется на воздухе с самовоспламенением.

Получение 

 Взаимодействие антимонида калия с иодистым этилом:

 Действие реактива Гриньяра на хлорид сурьмы(III):

 Восстановление цинком дибромида триэтилсурьмы:

Физические свойства 

Триэтилсурьма — бесцветная жидкость, не растворимая в воде, растворяется в бензоле.

Химические свойства 

 Окисляется кислородом воздуха с самовоспламенением:

 Реагирует с галогенами:

 и алкилгалогенами:

Литература 
 
 

сурьмы